Кэ́дбери () — английская фамилия.

Известные носители 
 Кэдбери, Джон (1801—1889) — английский предприниматель, основатель компании Cadbury.
 Кэдбери, Джордж (1839—1922) — английский предприниматель и меценат, сын Джона Кэдбери.
 Кэдбери, Уильям (1867—1957) — английский предприниматель, внук Джона Кэдбери.